Поляченко — українське прізвище.
 Поляченко Володимир Аврумович (1938–2012) — інженер, підприємець, народний депутат України 5—6 скликань, Герой України.
 Поляченко Юрій Володимирович ( 1963) — український медик, політик. Народний депутат України від Партії регіонів.

Див. також 
 Поляков
 Полянський